Jules de Polignac (1746-1817), militair en politicus
 Jules de Polignac (1780-1847), minister onder Karel X van Frankrijk